Walhalla Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Walhalla Township (Minnesota)
 Walhalla Township (North Dakota)